A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Michigan:

 : um barco a vapor com rodas de pás que serviu de 1844 a 1912; renomeado para USS Wolverine em 1905.
 : um couraçado da Classe South Carolina que serviu de 1910 a 1922.
 : um submarino de mísseis guiados da Classe Ohio em serviço desde 1982.